James Babson es un actor estadounidense que estudió en la Universidad Carnegie Mellon en la Escuela de Drama. Notables apariciones en la pantalla incluyen los papeles de Rudolf Hess en Hitler: The Rise of Evil y el Agente Moss en la película Hellboy.

Referencias 

Actores de cine de Estados Unidos
Actores de televisión de Estados Unidos